Березицы — название населённых пунктов.

Россия 
 Березицы — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Березицы — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Березицы — деревня в Плюсском районе Псковской области.

См. также 
 Большие Березицы — деревня в Шимском районе Новгородской области
 Малые Березицы — деревня в Шимском районе Новгородской области